Toshiya Tanaka kan henvise til:

 Toshiya Tanaka (fodboldspiller, født 1984) - japansk fodboldspiller født i 1984
 Toshiya Tanaka (fodboldspiller, født 1997) - japansk fodboldspiller født i 1997